Het Oost-Aziatisch voetbalkampioenschap 2019 is een voetbaltoernooi voor nationale landenteams annex territoriumteams in de regio Oost-Azië en werd georganiseerd door de Oost-Aziatische voetbalbond (EAFF, East Asian Football Federation). Zuid-Korea is de titelverdediger.

Voordat het hoofdtoernooi begon werden er reeds 2 voorrondes gehouden. De eerste voorronde was in september 2018 en werd gehouden in Mongolië. De tweede voorronde was in november 2018 en werd gehouden in Chinees Taipei. Op het hoofdtoernooi werd Zuid-Korea voor de vijfde keer winnaar van het toernooi.

Deelnemende landen
De volgende tabel laat zien wanneer welke landen aan welke rondes meedoen.

Kwalificatie

Eerste voorronde
De eerste voorronde werd gehouden in juli 2018 in Mongolië. Het is de eerste keer dat er voor dit toernooi wedstrijden in dit land gespeeld werden. In augustus 2018 werd bekend dat de wedstrijden gespeeld zouden worden in het MFF Football Centre. Op datzelfde moment werd het speelschema bekendgemaakt met wedstrijden op 2, 4 en 9 september 2018.

Tweede voorronde
De tweede voorronde werd gehouden in november 2018 in Chinees Taipei.

Hoofdtoernooi
Het hoofdtoernooi werd tussen 10 en 18 december 2019 gespeeld in Zuid-Korea.

Toernooiranglijst

Voetbal in Zuid-Korea
Sportevenement in Zuid-Korea
Voetbal in Mongolië
Sportevenement in Mongolië
Voetbal in 2018
Voetbal in 2019
2019